Tony Marshall – cantante tedesco (1938-2023)
 Tony Marshall – chitarrista britannico (n. 1944)
 Tony Marshall – attore britannico (n. 1964 o 1974)
 Tony Marshall – attore statunitense
 Tony Marshall – giocatore di snooker